Ферућио Ламборгини (; Ченто, 28. април 1916 — Перуђа, 20. фебруар 1993) италијански је дизајнер аутомобила, проналазач, механичар, инжењер, винар, индустријалац и предузетник. Године 1963. произвео је -{Lamborghini}-, произвођача врхунских спортских аутомобила.

Референце

Спољашње везе 

 Фотографије дома Ферућија Ламборгинија 
 
 Патриција Ламборгини о винарији -{Lamborghini}-

Рођени 1916.
Умрли 1993.
Италијански инжењери
Италијански предузетници
Аутомобилски дизајнери
Ламборгини